Salla peut désigner :

Toponymes 
 En Finlande, Salla est une commune de la région Laponie ;
 Salla, poste-frontière situé à Salla ;
 En Estonie,  est un village du comté de Viru-Ouest ;
 En Autriche, Salla est une commune du district de Voitsberg en Styrie ;
 Au Cameroun, Salla est un village de la commune de Kobdombo.

Prénom 
Salla est un prénom féminin finlandais notamment porté par :
 Salla Kyhälä (née en 1983), joueuse finlandaise de ringuette ;
 Salla Lintonen (née en 1983), actrice finlandaise ;
  (née en 1981), écrivaine finlandaise.

Personnalité historique 
 Salla, duc wisigoth du .

Homonymie de toponyme
Homonymie de prénom